Gaco ima više značenja:
 Gaco (Bergamo)
 Gaco (Đenova)
 Gaco (Mantova)
 Gaco (Padova)
 Gaco (Parma)
 Gaco (Savona)
 Gaco (Vičenca)